Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 155001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 16 lutego 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

155001-155100

155101-155200

155201-155300

155301-155400

155401-155500

155501-155600

155601-155700

155701-155800

155801-155900

155901-156000

Przypisy 

Lista planetoid 155001-156000